Vasto Mediale Obliquo – vedi Muscolo vasto mediale
 Vlaamse Militanten Orde  – organizzazione belga di estrema destra